Vysoký Újezd ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vysoký Újezd, Gemeinde im Okres Benešov
 Vysoký Újezd u Berouna, Gemeinde im Okres Beroun
 Vysoký Újezd nad Dědinou, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Vysoký Újezd, ein früherer Name von Horní Újezd, Gemeinde im Okres Přerov